Релакса́ция (от  «ослабление, расслабление; уменьшение»):
 Релаксация — глубокое мышечное расслабление, сопровождающееся снятием психического напряжения.
 Релаксация (физика) — процесс установления равновесия в какой-либо физической системе.
 Метод релаксации — итерационный метод решения систем линейных алгебраических уравнений.

См. также 
 Время релаксации